Scipione Caffarelli-Borghese — Cardeal do Século XVII
 Scipione Borghese (1734-1782) — Cardeal do Século XVIII

Desambiguação